Ел Кинсе има више значења:

 Ел Кинсе, Колонија Колорадо Нумеро Куатро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Кинсе, Сан Хосе ел Кинсе (Ел Салто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Кинсе (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Кинсе, Лос Арболитос (Сантијаго Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Кинсе (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кинсе, Ел Атранкон (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Кинсе (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кинсе, Километро Сесента (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Кинсе (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Кинсе (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику